Rocío generalmente se refiere al fenómeno físico-meteorológico en el que gotas de agua se depositan en la superficie del suelo y de las plantas. Asimismo, puede hacer referencia a:
 Rocío, nombre de pila de mujer.
 El rocío (Mesembryanthemum crystallinum), planta ornamental de la familia de las aizoáceas.

Además, puede referirse a:
 La Virgen del Rocío, advocación mariana de la localidad de Almonte (provincia de Huelva) venerada principalmente en Andalucía (España).
 La Ermita de El Rocío, iglesia católica donde se encuentra la Virgen del Rocío.
 El Rocío, la pedanía de Almonte donde se encuentra la Ermita de El Rocío, donde se encuentra la Virgen del Rocío.
 La Romería de El Rocío o simplemente El Rocío; peregrinación a la Ermita de El Rocío.
 María Santísima del Rocío o Novia de Málaga; advocación mariana venerada en la localidad de Málaga (España).
 La Cofradía del Rocío o Hermandad del Rocío, del barrio de La Victoria, en Málaga (España).
 Rocío, revista editada por la Cofradía del Rocío, de Málaga (España).
 El Rocío, barrio de Málaga (España).
 Rocío, documental de 1980 dirigido por Fernando Ruiz Vergara y que fue la primera película secuestrada judicialmente tras la restauración de la democracia en España.

Enlaces externos